Weißenfels ist der Name von

 Weißenfels, Stadt im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt
 Weißenfels (Neustadt), Ort in der Gemeinde Neustadt (Wied) in Rheinland-Pfalz
 Weißenfels, deutscher Name der Ortschaft Fusine in Valromana in Italien
 Weissenfels, Farm und Ortschaft in Namibia 

Weißenfels ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Schmidt-Weißenfels (1833–1893), deutscher Schriftsteller und Politiker
 Gerhard Weissenfels (1890–1952), deutscher Zahnmediziner und Hochschullehrer
 Gertrud Weißenfels (1893–nach 1949), deutsche Politikerin (Ost-CDU), MdL Sachsen-Anhalt
 Jesse Weißenfels (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Johanna Magdalena von Sachsen-Weißenfels (1708–1760), Herzogin von Kurland
 Karl-Josef Weißenfels (* 1952), deutscher Behindertensportler (Sitzvolleyball)
 Kurt Weißenfels (1920–1998), deutscher Fußballspieler
 Norbert Weißenfels (1926–2002), deutscher Biologe, Zoologe und Hochschullehrer für Entwicklungsgeschichte